Miejscowości w USA:
 Corvallis – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Ravalli
 Corvallis – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Benton